Leif Strand kan syfta på:

*Leif Strandh (född 1967), svensk fotbollsspelare
Leif Strand (1942–2021), svensk musiker, kompositör och arrangör